Just Say Yes (canção de The Cure)

 Just Say Yes (canção de Snow Patrol)
 Just Say Yes, EP de 2008 por The Narrative
Desambiguação